Суперкубок Либертадорес 1991 — 4-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 1 октября по 20 ноября 1991 года. Колумбийский клуб «Атлетико Насьональ» был по-прежнему отбывал дисквалификацию и не принимал участия в этом розыгрыше. Наказание последовало вслед за нападением в 1990 году шестерых вооружённых людей на судью матча между «Атлетико Насьональ» и «Васко да Гама». К турниру присоединился новый обладатель Кубка Либертадорес - чилийский клуб «Коло-Коло». Действующий обладатель Суперкубка парагвайский клуб «Олимпия» вступил в борьбу с четвертьфинала, а трофей впервые завоевал бразильский клуб «Крузейро».

Первый этап 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 

 Суперкубок Либертадорес 1991 на сайте RSSSF

1991
Футбол в Южной Америке в 1991 году